Марија Родригез (, 1080 - , 1105) је била супруга Рамона Беренгера III. Била је кћерка Родрига Дијаза де Вивара и Химене Дијаз.

Породично стабло 

Рођени 1080.
Умрли 1105.